Nessig bezeichnet:

 Nessig, ein Naturdenkmal in Baden-Württemberg, siehe Liste der Naturdenkmale in Bretten

Nessig ist der Name von:

 Wilhelm Robert Nessig (1861–1932), deutscher Lehrer und Geologe